Příjmení Jíša nosí více významných osobností:

 Božena Kuklová-Jíšová (1929–2014) – česká spisovatelka, básnířka a politická vězeňkyně
 Jindřich Jíša (1928–1989) – český sochař, grafik a vysokoškolský pedagog
 Robert Jíša (* 1970) – český hudební skladatel
 Rudolf Jíša (* 1945) – český fotbalista, útočník a obránce
 Pavlína Jíšová (* 1962) – česká folková zpěvačka, textařka a skladatelka